Deadline kan henvise til flere artikler:

 Deadline (film fra 1971) − en dansk film fra 1971
 Deadline (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1994 instrueret af Karsten Andersen
 Deadline (film fra 1997) – dansk kortfilm fra 1997 instrueret af Esben Høilund Carlsen
 Deadline (film fra 2005) – dansk kortfilm fra 2005 instrueret af Emma Balcazar
 Deadline Games − et dansk computerspilsfirma
 Deadline (tidspunkt) – et tidspunkt, hvor en opgave skal være afsluttet.
 Deadline (tv-program) – en nyhedsudsendelse på tv-kanalen DR2.
 Deadline Hollywood - et amerikansk online magasin.